Nałęcz ist ein polnischer Familienname:
 Nałęcz (Wappengemeinschaft), polnisch-litauische Wappengemeinschaft
Namensträger sind:
 Daria Nałęcz (1951–2022), polnische Historikerin und Archivarin; Ehemann:
 Tomasz Nałęcz (* 1949), polnischer Hochschullehrer und Politiker

Nałęcz bezeichnet einen Ort in Polen:
 Nałęcz, ein Weiler in der Gmina Stolno im Powiat Chełmiński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Siehe auch:
 Nałęczów